Schiaparelli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Celestino Schiaparelli (1841–1919), italiensk arabist
 Elsa Schiaparelli (1890–1973), italiensk modeskapare 
 Ernesto Schiaparelli (1856–1928), italiensk egyptolog
 Giovanni Schiaparelli (1835–1910), italiensk astronom
 Luigi Schiaparelli (1871–1934), italiensk paleograf

Italienska efternamn